Wetzendorf bezeichnet 

 verschiedene Orte
 Ortsteil der Stadt Nürnberg, siehe  Wetzendorf (Nürnberg)
 Ortsteil der Stadt Lauf an der Pegnitz, siehe Wetzendorf (Lauf an der Pegnitz)
 Ortsteil der Gemeinde Karsdorf im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, siehe Wetzendorf (Karsdorf)
 Katastralgemeinde Wetzendorf (Gemeinde Esternberg) in Oberösterreich

 ein ritterliches, erloschenes thüringisches Adelsgeschlecht, siehe Wetzendorf (Adelsgeschlecht)